Supercoppa svizzera – trofeo per squadre di pallacanestro maschile
 Supercoppa svizzera – trofeo per squadre di club di pallavolo femminile
 Supercoppa svizzera – trofeo per squadre di club di pallavolo maschile